Cimadevila es un lugar situado en la parroquia de A Rúa de Valdeorras, del municipio de Rúa, en la provincia de Orense, Galicia, España.

Referencias 

Localidades de Rúa